

События 
  года — премьера оперы «Снегурочка» Николая Римского-Корсакова в Мариинском театре
 26 июля — премьера оперы «Парсифаль» Рихарда Вагнера в Байройтском театре
 25 ноября — премьера сказочной комической оперы «Иоланта» Гилберта и Салливана, впервые в истории театра одновременно в двух местах: театре Савой в Лондоне и  в Нью-Йорке.
 Густав Малер становится оперным дирижёром в Оломоуце
 Рихард Штраус поступает в Мюнхенский университет

Классическая музыка 
 Милий Балакирев заканчивает симфоническую поэму «Тамара» по одноимённому стихотворению М. Ю. Лермонтова. Премьера состоялась  года в Санкт-Петербурге под управлением автора.
 Пётр Чайковский пишет увертюру «1812 год». Премьера состоялась  года в Москве, в Храме Христа Спасителя.
 Александр Глазунов — Первая симфония и .
 Карл Райнеке — соната «Ундина» для флейты и фортепиано.
 Ханс Хубер — симфония № 1 «Телль».
 Пабло де Сарасате — «Испанские танцы» для скрипки и фортепиано, тетрадь IV, соч. 26.
 Иоганн Штраус — вальс «Весенние голоса».

Опера 
 Рихард Вагнер — «Парсифаль»
 Фридрих Люкс — «Кузнец из Рулы»
 Николай Римский-Корсаков — «Снегурочка»
 Артур Салливан — «Иоланта»
 Бедржих Сметана — «Чёртова стена»

Родились 

 15 января — Генри Берр (ум. 1941) — канадский певец, радиоведущий и продюсер
 11 февраля —  (ум. 1971) — американский пианист и композитор
 28 февраля — Джеральдина Фаррар (ум. 1967) — американская оперная певица (сопрано) и актриса
 5 марта — Полин Дональда (ум. 1970) — канадская оперная певица (сопрано) и преподавательница
 18 марта — Джан Франческо Малипьеро (ум. 1973) — итальянский композитор и музыковед
 24 марта —  (ум. 1945) — итальянский дирижёр и композитор
 17 апреля — Артур Шнабель (ум. 1951) — австрийский пианист, педагог и композитор
 18 апреля — Леопольд Стоковский (ум. 1977) — британский и американский дирижёр
 23 апреля — Альберт Коутс (ум. 1953) — британский дирижёр и композитор
 6 мая — Георги Атанасов (ум. 1931) — болгарский композитор
 11 мая — Йозеф Маркс (ум. 1964) — австрийский композитор, педагог и музыкальный критик
 24 мая — Кирилл Стеценко (ум. 1922) — украинский композитор, хоровой дирижёр и музыкальный критик
 4 июня — Петер Эрвин Лендваи (ум. 1949) — немецкий композитор и хоровой дирижёр венгерского происхождения
 17 июня — Игорь Стравинский (ум. 1971) — русский композитор
 15 августа —  (ум. 1955) — американский композитор, педагог, писательница и музыкальный критик
 18 августа —  (ум. 1955) — французский композитор, органист и оперный режиссёр
 6 сентября — Джон Пауэлл (ум. 1963) — американский композитор, пианист и этномузыковед
 6 октября — Кароль Шимановский (ум. 1937) — польский композитор, пианист, педагог и музыкальный критик
 15 октября —  (ум. 1935) — американский поэт-песенник
 8 декабря — Мануэль Понсе (ум. 1948) — мексиканский композитор и музыкальный педагог
 9 декабря — Хоакин Турина (ум. 1949) ― испанский композитор, пианист, дирижёр и музыкальный критик
 16 декабря — Золтан Кодай (ум. 1967) — венгерский композитор, музыкант, теоретик музыки и педагог

Скончались 
 12 февраля —  (66) — французская танцовщица и актриса
 16 февраля —  (49) — испанский гитарист и композитор
 20 февраля —  (86) — французский музыковед
 22 февраля —  (37) — британская певица и актриса
 1 марта — Теодор Куллак (63) — немецкий пианист, композитор, музыкальный педагог и издатель
 16 марта — Мария Суровщикова-Петипа (46) — русская балерина
 3 апреля — Фридрих Вильгельм Кюкен (71) — немецкий композитор
 21 мая —  (66) — немецкий и американский органист, композитор, аранжировщик и педагог
 24 июня — Йозеф Иоахим Рафф (60) — немецкий и швейцарский композитор, музыкальный педагог и пианист
 28 июня —  (80) — британский органист и композитор
 4 июля —  (85) — американский автор песен
 13 июля — Альфред Хемфрис Пиз (44) — американский композитор и пианист
 16 июля — Константин Вильбоа (65) — русский композитор и дирижёр
 16 сентября — Теодор Эйсфельд (66) — немецкий и американский скрипач, композитор и дирижёр
 3 октября —  (48) — американская оперная певица (контральто) британского происхождения
 22 октября — 
 Адольф Гутманн (63) — немецкий пианист и композитор.
  (69) — шведский певец, композитор и музыкальный издатель
 29 октября — Мартин Густав Ноттебом (64) — австрийский музыковед, композитор и музыкальный педагог
 2 ноября —  (61) — мексиканский композитор
 18 ноября — Александр Мирецкий (73) — польский скрипач
 20 ноября — Бела Келер (62) — австро-венгерский композитор и дирижёр
 без точной даты —  (55 или 56) — американский композитор

См. также

Примечания

Литература